Spartine peut désigner :

 une plante appartenant au genre Spartina;
 une protéine codée par le gène SPG20, dont certaines mutations sont responsables du syndrome de Troyer, ainsi que de certaines formes génétiques de SLA de transmission autosomique récessive